Chovanec peut désigner :
 Jozef Chovanec (né en 1960), footballeur tchèque
 Milan Chovanec (né en 1970), homme politique tchèque
 Affaire Jozef Chovanec, mort après la violence policière

Voir aussi 
 Josef Schovanec (né en 1981), philosophe, écrivain français et voyageur autiste

Homonymie de patronyme